

Patronymie 

 Bettina Wulff, l'épouse de Christian Wulff, ancien président de la République fédérale d'Allemagne ; 
 Christian Wulff, homme politique allemand et ancien président de la République fédérale d'Allemagne ;
 Erwin Neutzsky-Wulff, écrivain danois ; 
 Evgueni Wulff, botaniste soviétique ;
 George Wulff, cristallographe russe, créateur du canevas de Wulff ;
 Kai Wulff, acteur américain ;
 Mikaela Wulff, véliplanchiste finlandaise ;
 Sebastian Wulff(1989-), acteur néerlandais.

Divers 
 Le canevas de Wulff est utilisé en tectonique, l'étude des déformations terrestres, pour projeter des déformations sur un plan.